Królikowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Królikowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Królikowice, un village dans la voïvodie de Lubusz